Okręty US Navy o nazwie USS "Winooski":

 Pierwszy  "Winooski" był kanonierką z okresu wojny secesyjnej, która była w służbie w latach 1865-1867. 
 Drugi "Winooski" (AO-38) był tankowcem (noszącym wcześniej nazwę "Calusa"), który był w służbie w latach 1942-1946.

Winooski